Campionul en-titre Stefanos Tsitsipas și-a apărat cu succes titlul, învingându-l în finală pe spaniolul Alejandro Davidovici Fokina cu 6–3, 7–6(7–3), pentru a câștiga titlul la simplu la Monte Carlo Masters 2022. Cu această victorie, el a îmbunătățit meciurile directe dintre cei doi la 3–0. A fost prima victorie a lui Tsitsipas în sezonul curent și al 8-lea titlu ATP. A fost cel de-al doilea titlu de categorie Masters 1000, după triumful de la Monaco 2021. Grecul de 23 de ani a devenit al șaselea jucător din Open Era care și-a apărat titlul la Monte-Carlo. A fost precedat de Ilie Năstase (1971–1973), Björn Borg (1979–1980), Thomas Muster (1995–1996), Juan Carlos Ferrero (2002–2003) și Rafael Nadal (2005–2012, 2016–2018).

Pentru  Novak Djokovic, jucătorul nr. 1 mondial și de două ori campion la Monaco, a fost abia al doilea turneu al sezonului în urma neparticipării la turneele australiene și americane din cauza nevaccinării împotriva Covid-19. El a fost eliminat în runda a doua de spaniolul Alejandro Davidovici Fokina. 

Fostul nr. 1 mondial și campion de unsprezece ori la Monte-Carlo Masters Rafael Nadal nu a concurat din cauza unei fracturi la coastă. Aceasta a marcat prima ediție a turneului care nu l-a prezentat pe Nadal pe tabloul principal din 2004, cu un an înainte de a câștiga primul său titlu.

Capi de serie
Primii opt cap de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

Galerie

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
ATP Tour 2022